Backlund ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Backlund (1926–2006), schwedischer Kanute
 Bob Backlund (* 1949), US-amerikanischer Wrestler
 Britta Backlund (* 1996), schwedische Geschwindigkeitsskifahrerin
 Filip Backlund (* 1990), schwedischer Motorradrennfahrer
 Göran Backlund (* 1957), schwedischer Kanute
 Gösta Backlund, schwedischer Fußballspieler
 Helge Backlund (1878–1958), schwedischer Geologe
 Johan Backlund (* 1981), schwedischer Eishockeytorhüter
 Mikael Backlund (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler
 Nils Backlund (1896–1964), schwedischer Wasserballspieler
 Oskar Backlund (1846–1916), schwedisch-russischer Astronom, Direktor des Pulkowo-Observatoriums
 Sven Einar Backlund (1931–1997), schwedischer Diplomat
 Tinna Backlund (* 1965), schwedische Squashspielerin

Siehe auch:
 Bäcklund